Гран при на Будапеща 2011 е 3-тото издание на Гран при на Будапеща.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Будапеща, Унгария от 4 до 10 юли. Агнеш Саваи трябва да защитава титлата си, но отказва участие. Поставената под номер 1 Роберта Винчи печели състезанието на сингъл след победа с 6 – 4, 1 – 6, 6 – 4 над Ирина-Камелия Бегу. Това е шеста титла за италианката в кариерата ѝ. На двойки шампионки от Гран при на Будапеща 2010 са Тимеа Бачински и Татяна Гарбин, но и те не се включват в схемата. Анабел Медина Гаригес и Алиця Росолска надиграват с 2:0 сета на финала двойката Грандин / Ухлиржова.

Поставени тенисистки 
  Роберта Винчи (шампионка)
  Сара Ерани (четвъртфинал, отказва се)
  Клара Закопалова (полуфинал)
  Луцие Храдецка (1 кръг)
  Анабел Медина Гаригес (полуфинал)
  Матилде Йохансон (1 кръг)
  Ирина-Камелия Бегу (финал)
  Евгения Родина (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Анабел Медина Гаригес /  Алиция Росолска (шампионки)
  Натали Грандин /  Владимира Ухлиржова (финал)
  Ева Бирнерова /  Луцие Храдецка (четвъртфинал)
  Андрея Клепач /  Татяна Пучек (полуфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на сингъл

WTA Тур 2011
Турнири по тенис на твърд корт
Тенис в Унгария
Спорт в Будапеща